Courtefontaine (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Courtefontaine (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté